Broken Ties – (titolo inglese) cortometraggio del 1909 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
The Broken Ties – cortometraggio del 1912  diretto da Allan Dwan 
Broken Ties – film del 1918 diretto da Arthur Ashley
Broken Ties – documentario del 2000 diretto da Debra Baker